Sturla Holm Lægreid (ur. 20 lutego 1997 w Bærum) – norweski biathlonista, mistrz olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata.

Przebieg kariery 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej pojawił się 15 listopada 2014 roku w Sjusjøen, gdzie w sprincie zajął 16. miejsce. W styczniu 2015 roku wziął udział w olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Vorarlbergu/Liechtensteinie, zdobywając złoto w sztafecie mieszanej i srebro w biegu pościgowym. Podczas mistrzostw świata juniorów w Otepää w 2018 roku zdobył srebrne medale w biegu indywidualnym i sztafecie.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 6 marca 2020 roku w Novym Měscie, gdzie zajął 13. miejsce w sprincie. Tym samym już w debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanął 27 listopada 2020 roku w Kontiolahti, wygrywając rywalizację w biegu indywidualnym. Wyprzedził tam swego rodaka - Johannesa Thingnesa Bø i Niemca Erika Lessera. Do końca sezonu 2020/2021 w sumie dziesięć razy stawał na podium, W efekcie zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, za Johannesem Thingnesem Bø, ponadto zwyciężając w klasyfikacjach biegu indywidualnego i pościgowego.

Podczas mistrzostw świata w Pokljuce w lutym 2021 roku zdobył cztery złote medale: w biegu indywidualnym, biegu masowym, sztafecie mężczyzn i sztafecie mieszanej.

Ciekawostki 
 Przez kilkanaście lat bezskutecznie poszukiwał sponsora, który pojawił się dopiero w 2021 roku, po serii doskonałych występów. Do tego czasu sponsorami byli jego wujek i ciocia, osoby prywatne, których nazwiska (wedle zasad) nie mogą być umieszczone na sprzęcie. Z tego powodu na karabinie widniał napis wujek i ciocia, dumni sponsorzy w języku norweskim: "Onkl'u & Tant'a, Proud Sponsors";
 Gra na gitarze;
 Mówi po norwesku, angielsku i hiszpańsku;
 Studiuje "Odnawialne źródła energii";

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy biathloniści
Norwescy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Bærum